

Мідвілл — місто, штат Міссісіпі
 Мідвілл — місто, штат Міссурі
 Мідвілл — місто, штат Пенсільванія